

Letteratura 
 Il pensionante (The Lodger) – romanzo del 1913 di Marie Belloc Lowndes

Cinema 
 Il pensionante (The Lodger: A Story of the London Fog) – film del 1927 diretto da Alfred Hitchcock
 Il pensionante (The Lodger) – film del 1944 diretto da John Brahm
 The Lodger - Il pensionante (The Lodger) – film del 2009 diretto da David Ondaatje